DJ Dick ist das Pseudonym folgender Personen:
 Fabian Lenz, deutscher DJ, Techno-Musiker und Veranstalter
 Richard Whittingham, britischer Musiker und Mitbegründer von Rockers Hi-Fi